Die ICC Trophy 1979 war das Qualifikationsturnier der Nicht-Testnationen für den Cricket World Cup 1979. Das Turnier wurde zwischen dem 22. Mai und dem 21. Juni 1979 in England ausgetragen. Gewinner war Sri Lanka, das sich im Finale gegen Kanada mit 5 Runs durchsetzen konnte. Beide Finalisten qualifizierten sich für die Weltmeisterschaft.

Teilnehmer 
An dem Turnier haben insgesamt 15 Associate-Member des ICC teilgenommen:

Format 
Die 15 Mannschaften wurden auf drei Gruppen zu je fünf Teams aufgeteilt. Deren Gruppenersten und der beste Gruppenzweiten qualifizierten sich für das Halbfinale. Deren Sieger qualifizierten sich für das Finale, deren Teilnehmer sich für die Weltmeisterschaft qualifizierten.

Turnier

Vorrunde

Gruppe A 
 Tabelle

 Spiele

Gruppe B 
 Tabelle

 Spiele

Gruppe C 
 Tabelle

 Spiele

Wales gewann mit 15 Runs, da sie nach 30 Overs 15 Runs mehr als die Niederlande erzielt hatten.

Halbfinale

Finale

Einzelnachweise 

1979
Cricket 1979
Cricket-Wettbewerb in England